Tálknafjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Tálknafjörður (fjord i Island), Västfjordarna, 
 Tálknafjörður, ort, Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar